Marche (Italië), een regio van Italië
Marche (metrostation) van de metro van Milaan
Marche (provincie), een voormalige Franse provincie en graafschap
Marche (rivier), een riviertje in het Franse departement Ardennes
Marche-en-Famenne, een stad in de Belgische provincie Luxemburg
Marche-les-Dames, een deelgemeente van de Belgische stad Namen
Marche-lez-Écaussinnes, een deelgemeente van de Belgische gemeente Écaussinnes
La Marche (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Nièvre